Jemison steht für:
 Jemison (Alabama), ein Ort im Chilton County, Alabama

Jemison ist der Familienname folgender Personen:
 Ava Sunshine Jemison (* 2002), US-amerikanische Skirennläuferin
 Eddie Jemison, US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Louis Jemison (1952–2021), US-amerikanischer Großmeister der Kampfkunst
 Mae Jemison (* 1956), US-amerikanische Astronautin
 Mary Jemison (1742/1743–1833), amerikanischer Siedlerin, die von den Indianern entführt wurde
 Robert Jemison (1802–1871), amerikanischer Politiker
 T. J. Jemison († 2013), US-amerikanischer Geistlicher

Siehe auch:
 Jamison